Kliutxí (Kamtxatka), poble de la província de Kamtxatka, a Rússia
 Kliutxí (Karatuzski), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kliutxí (Balakhtà), poble del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Kliutxí (Sakhalín), poble de la província de Sakhalín, a Rússia
 Kliutxí (Sverdlovsk), poble de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Kliutxí (Volsk), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Kliutxí (Líssie Gori), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Kliutxí (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia